Чемпионат мира по стрельбе из лука 1959 — 20-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Стокгольме (Швеция) в августе 1959 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Август 1959 года
Международные соревнования по стрельбе из лука в Швеции